Duby (ukrainisch Дуби) ist der Name folgender Orte in der Ukraine: 

 in der Oblast Transkarpatien, Rajon Chust, siehe Duby (Chust) 
 Duby (Irschawa), Oblast Transkarpatien 
 in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, siehe Duby (Korosten) 
 in der Oblast Riwne, Rajon Riwne, siehe Duby (Riwne)

Außerdem ist Duby der niedersorbische Name von:

 Eiche (Lübbenau/Spreewald), Wohnplatz der Stadt Lübbenau/Spreewald, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg, Deutschland

Duby ist der Familienname folgender Personen: 

 Georges Duby (1919–1996), französischer Historiker 
 Gertrude Duby-Blom (1901–1993), Schweizer Sozialistin, Fotografin, Anthropologin, Umweltschützerin und Journalistin
 Jacques Duby (1922–2012), französischer Schauspieler
 Jean Étienne Duby (1798–1885), Schweizer Botaniker und Pfarrer
 Jean-Louis Duby (1764–1849), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Dubyny
 Dubyna
 Burg Dub